PGS Software – polskie przedsiębiorstwo informatyczne założone w 2005 roku we Wrocławiu. W 2021 roku firma dołączyła do holenderskiej grupy kapitałowej Xebia Group. 

PGS Software produkuje oprogramowanie dla przedsiębiorstw i instytucji z całego świata. Od 2008 roku spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Posiada cztery oddziały: we Wrocławiu, Rzeszowie, Gdańsku i Londynie.

Historia 
2005 – powstanie firmy, założenie pierwszego biura we Wrocławiu; wejście na rynek niemiecki i holenderski;

2006 – pozyskanie pierwszych klientów z Danii, Szwecji, Norwegii, Wielkiej Brytanii oraz USA;

2007 – otwarcie biura w Rzeszowie;

2008 – wejście na rynek NewConnect na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Debiut ze wzrostem o 66 proc. wobec ceny emisyjnej;

2011 – zatrudnienie setnego pracownika;

2012 – zatrudnienie dwusetnego pracownika;

2014 – otwarcie biura w Gdańsku i Londynie;

2016 – debiut na Głównym Rynku GPW w Warszawie;

2017 – zatrudnienie w PGS Software przekroczyło 600 pracowników, z czego ponad 250 w Rzeszowie i 100 w Gdańsku.

2021 – zatrudnienie w PGS Software przekroczyło 800 pracowników. W październiku firma dołączyła do holenderskiej grupy kapitałowej Xebia Group.

Akcjonariat 
Zgodnie z danymi z października 2021 roku największym akcjonariuszem spółki jest Xebia Consultancy Services B.V. (96,64% akcji). 

Liczba akcji spółki wynosi 28 260 876.

Akcje PGS Software na GPW 
Akcje PGS Software zadebiutowały w listopadzie 2008 roku na należącym do Giełdy Papierów Wartościowych rynku NewConnect. Cena emisyjna wyniosła 0,35 zł. 25.08.2016 r. akcje PGS Software zadebiutowały na Głównym Rynku GPW, z ceną emisyjną 13,59 zł.

Od swojego giełdowego debiutu akcje spółki wzrosły o ponad 4800%. Najwyższa odnotowana wartość akcji została osiągnięta 9 czerwca 2021 roku i wynosiła 18 zł.

Od 2010 r. spółka rozpoczęła wypłacanie dywidendy akcjonariuszom. Pierwsza dywidenda wynosiła 0,04 zł na akcję.

W 2021 roku akcje spółki zostały wykupione przez Xebia Consultancy Services. Cena akcji w wykupie to 18 zł.

Wybrane wyróżnienia i nagrody 
 Lider rynku New Connect 2016 – Statuetka Byka i Niedźwiedzia przyznawana przez Gazetę Giełdy i Inwestorów „Parkiet” dla najlepszych spółek
 e-diament Forbes 2015 za najlepszą stronę internetową w regionie
 Diament Forbes & Biznes.pl 2013 dla najlepszego przedsiębiorstwa IT we Wrocławiu
 Wyróżnienie dla Giełdowej Spółki 2011 roku przyznane przez portal inwestycje.pl
 Gazele Biznesu

Przypisy 

Polskie przedsiębiorstwa informatyczne